Smoky Hill Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Smoky Hill Township (Geary County, Kansas)
 Smoky Hill Township (McPherson County, Kansas)
 Smoky Hill Township (Saline County, Kansas)